Beli Kliutx (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Beli Kliutx (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia